Bécan (Johannes  Goropius Becanus) : Jan  Gerartsen van Gorp (1519 - 1572), humaniste  et médecin.
 Martin Bécan (1563 - 1624), jésuite.
Bécan (dessinateur) : Bernhard Kahn ou Bernard Bécan (1890- 1943), dessinateur français.
Becán, un site archéologique maya au Mexique.
Klemen Bečan né le , est un grimpeur slovène.

Homonymie de patronyme